Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1954 () проводился в городе Эдмонтон (провинция Альберта) c 1 по 5 марта 1954 года. Турнир проводился в 25-й раз. В провинции Альберта чемпионат проводился во 2-й раз, в городе Эдмонтон — впервые.

В турнире приняло участие 11 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (в 5-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Альберта (для команды, которую возглавлял скип Matt Baldwin, это была 1-я победа). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Саскачеван (скип Garnet Campbell), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Новая Шотландия (скип Reginald Piercey).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на какие-либо из первых трёх мест, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

Матчи играются в 12 эндов.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 

  команда-чемпион

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео: 

1954
Спортивные соревнования в Эдмонтоне
Спорт в Канаде в 1954 году
Март 1954 года